Elizabeth MacDonough – politica statunitense
 Glen MacDonough – scrittore, librettista e paroliere statunitense
 Harry MacDonough – tenore canadese
 James MacDonough – bassista statunitense
 Thomas Macdonough – ufficiale statunitense